Кари може да се отнася за:

 Кари – повърхностни форми на релефа
 Кари – спътник на Сатурн
 Кари — великан в скандинавската митология, отъждествяван с вятъра

Вижте също 
 Кари Грант
 Мотокар, Електрокар